Bilar / Elvillar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bilar / Elvillar (ort), Baskien, Araba / Álava, 
 Bilar / Elvillar (kommun), Baskien, Araba / Álava, 

Robotskapade Spanienförgreningar